Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Betsy Nagelsen e Anne White che hanno battuto in finale Rosalyn Nideffer e Candy Reynolds 2-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Rosalyn Nideffer /  Candy Reynolds (finale)
 Zina Garrison /  Lori McNeil (quarti di finale)
 Kathy Horvath /  Mima Jaušovec (primo turno)
 Cláudia Monteiro /  Yvonne Vermaak (primo turno)

 Betsy Nagelsen /  Anne White (Campionesse)
 Bonnie Gadusek /  Christiane Jolissaint (semifinali)
 Lele Forood /  Joanne Russell (secondo turno)
 Ivanna Madruga-Osses /  Kathy Rinaldi-Stunkel (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1984